Distlhof ist der Ortsname von

 Eismannsberg (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Eismannsberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Eismannsberg (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Eismannsberg (Ried), Ortsteil der Gemeinde Ried bei Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Burg Eismannsberg, abgegangene Burg in Eismannsberg (Altdorf bei Nürnberg), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schloss Eismannsberg (Oelhafensches Schloss), Schloss in Eismannsberg (Altdorf bei Nürnberg), Landkreis Nürnberger Land, Bayern